Povo - conjunto de pessoas que falam a mesma língua
Povos - localidade portuguesa

Mídia
TV O Povo
O Povo (Ceará)
O Povo (Rio Grande do Sul) - periódico republicano  do século 19
O Povo (Paraná) - atualmente extinto

Desambiguação